«Main Course» — тринадцятий альбом британсько-австралійського рок-гурту «Bee Gees». Випущений у 1975 році.

Список композицій 

 «Nights on Broadway» (Barry Gibb, Robin Gibb і Maurice Gibb) — 4:32
 «Jive Talkin'» (Barry Gibb/Robin Gibb/Maurice Gibb) — 3:43
 «Wind of Change» — 4:54
 «Songbird» (Barry Gibb/Robin Gibb/Maurice Gibb/Blue Weaver) — 3:35
 «Fanny (Be Tender with My Love)» (Barry Gibb/Robin Gibb/Maurice Gibb) — 4:02
 «All This Making Love» — 3:03
 «Country Lanes» — 3:29
 «Come on Over» — 3:26
 «Edge of the Universe» — 5:21
 «Baby as You Turn Away» (Barry Gibb/Robin Gibb/Maurice Gibb) — 4:23

Посилання 
 Офіційний сайт гурту 

Альбоми Bee Gees
Червень 1975